Legon peut faire référence à : 

 Légon, évêque de Clermont au .
  (1959–2009), avocat argentin.

 Legon, une banlieue de la ville d'Accra au Ghana.
 Łęgoń, un village polonais dans la powiat de Wschowa de la voïvodie de Lubusz.

Voir aussi 
 Jeni Le Gon, nom de scène deJennie May Ligon (1916-2012), actrice, danseuse et professeur de danse américaine.

Homonymie de toponyme